Archaeopteryx ist die Bezeichnung von:

 Dinosaurier Archaeopteryx
 Asteroid (9860) Archaeopteryx 
 Archaeopteryx (Segelflugzeug), ein extrem leichtes, wie ein Hängegleiter fußstart- und landefähiges oder vollverkleidetes, elektrisch motorisierbares Segelflugzeug, in Kleinserien von Ruppert Composites, Schweiz
 Archae.o.pteryx, deutsches Duo der zeitgenössischen Musik